Giuseppe Garibaldi (1807-1882), général, homme politique et patriote italien.
 Giuseppe Garibaldi (1819-1908), organiste et compositeur italien.
 , le nom de plusieurs navires de la marine italienne.